Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1940, no circuito de Indianapolis na quinta-feira, 30 de Maio de 1940.

1940
Indianapolis 500
Desporto nos Estados Unidos em 1940